Lineage est une série de jeux vidéo :
 Lineage : lancé en septembre 1998, le premier MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) médiéval-fantastique de NCsoft,
 Lineage II : sorti en 2003 en Corée, Lineage II est un MMORPG en 3D développé et édité par NCsoft ;
 Lineage est un manhwa réalisé par Shin Eel-Suk ;
 LineageOS, un système d'exploitation open source alternatif pour appareils Android qui succède à CyanogenMod ;
 Lineage 2: Revolution, une suite directe de Lineage II, l'histoire se déroule 100 ans après celle de Lineage II: Goddess of Destruction. Le jeu est prévu pour sortir sur la plateforme mobile et développé par Netmarble Neo, sorti en 2017 ;
 Embraer Lineage 1000 est un avion d’affaire ;
 .